+1 peut désigner :
 un ordinal successeur ;
 un « plussoyage », expression d'argot Internet ;
 un bouton du réseau social Google+ ;
 une chanson du DJ/Producteur Martin Solveig parue en 2015.